

Лісна Поляна — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Лісна Поляна — присілок, Удмуртія, Можгинський район
 Лісна Поляна — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Лісна Поляна — присілок, Щучанський район, Курганська область

Лісна Поляна — село, Луганська область, Старобільський район
 Лісна Поляна — селище, Вінницька область, Гайсинський район

Див. також 
 Лісна
 Лісова Поляна